En Pologne, Graby peut désigner :

 Graby, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Graby, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Graby, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.